5 halerzy czechosłowackich (1923)
 5 halerzy czechosłowackich (1953)
 5 halerzy czechosłowackich (1962)
 5 halerzy czechosłowackich (1977)
 5 halerzy czechosłowackich (1991)